Sheridan steht für:

 Sheridan (Familienname), ein Familienname
 Sheridan Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 M551 Sheridan, Militärfahrzeug

Sheridan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sheridan (Arizona)
 Sheridan (Arkansas)
 Sheridan (Colorado)
 Sheridan (Illinois)
 Sheridan (Indiana)
 Sheridan (Iowa)
 Sheridan (Kalifornien)
 Sheridan (Kentucky)
 Sheridan (Louisiana)
 Sheridan (Maine)
 Sheridan (Michigan)
 Sheridan (Missouri)
 Sheridan (Montana)
 Sheridan (New York)
 Sheridan (Oregon)
 Sheridan (Texas)
 Sheridan (Wisconsin), im Waupaca County
 Sheridan (Town), Town(ship) im Dunn County, Wisconsin
 Sheridan (Wyoming)

Siehe auch:

 Sheridan Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Sheridan Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Sheridan County
 Sheridan-Kaserne in Augsburg